Az 1984–1985-ös labdarúgó bajnokságot a Honvéd nyerte a Győri ETO és a Videoton előtt.
Ősszel még a Videoton volt az első, tavasszal a Honvéd rákapcsolt és tízpontos előnnyel nyerte a bajnokságot. Az első öt helyen három vidéki csapat végzett, közülük a Videoton az UEFA-kupa döntőjéig jutott, a Real Madridot otthon legyőzte, Székesfehérváron viszont vesztett, a kupa ismét Madridba került.

Kiesett a Szegedi EOL és az Eger SE, feljutott a Siófok és a Volán.

A válogatott áprilisi bécsi győzelmével csoportelsőként jutott ki az 1986. évi világbajnokságra.

A végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd játékosai
Andrusch József (26) – Sallai Sándor (29), Nagy Antal (28), Garaba Imre (28), Varga József (29) – Sikesdi Gábor (29), Gyimesi László (29), Détári Lajos (30) – Bodonyi Béla (29), Dajka László (28), Kovács Kálmán (30).
Játszott még: Kerepeczky György (16), Esterházy Márton (15), Dózsa Attila (14), Tóth József (9), Gere László (6), Menyhárt Kálmán (4), Batári Csaba (1), Cseh András (1), Kuti László (1).
Edző: Komora Imre
Az ezüstérmes Rába ETO játékosai
 Mészáros Ferenc (22) – Csonka Gyula (30), Judik Péter (18), Mile Sándor (20), Magyar Lajos (23) – Kurucz Ádám (24), Hannich Péter (27), Preszeller Tamás (28)  – Szabó Ottó (29), Szentes Lázár (26), Vági János (19).
Játszott még: Stark Csaba (18), Turbék István (17), Hlagyvik Gábor (16), Hajszán Gyula (15), Rezi Lajos (13), Weimper István (10), Kovács László (8), Szíjártó László (8), Szepessy László (7), Lakatos Ferenc (4), Póczik József (2), Süle János (1).
Edző: Verebes József
A bronzérmes Videoton játékosai
 Disztl Péter (23) – Végh Tibor (29), Disztl László (24), Csuhay József (30), Horváth Gábor (27) – Palkovics István (24), Burcsa Győző (30), Vadász Imre (29)  – Májer Lajos (25), Szabó József (29), Novath György (23).
Játszott még: Csongrádi Ferenc (17), Wittmann Géza (17), Vaszil Gyula (11), Borsányi István (10), Gömöri Ottó (7), Koszta János (7), Gyenti László (5), Fuisz László (4), Csrepka Tamás (1), Faddi Máté (1), Gazdag László (1), Hetyési Zoltán (1).
Edző: Kovács Ferenc

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok